«Самая плохая ведьма» — британская серия фильмов и телесериалов, по мотивам одноименного цикла детских книг Джилл Мерфи.
 «Самая плохая ведьма» (The Worst Witch, фильм, 1986)
 «Самая плохая ведьма» (The Worst Witch, телесериал, 1998—2001)
 «Самая плохая ведьма в Колледже волшебников» (Weirdsister College, телесериал, 2001)
 «Новая самая плохая ведьма» (The New Worst Witch, телесериал, 2005—2006)
 «Самая плохая ведьма» (The Worst Witch, телесериал, 2017)